

Жанатоганський сільський округ — адміністративна одиниця, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Жанатоганський сільський округ — адміністративна одиниця, Меркенський район, Жамбильська область